

Personnalités 
 Chris Beckett (1955), est un écrivain britannique de science-fiction.
 Clarice Beckett (1887-1935) est une peintre australienne.
 Josh Beckett (1980-) est un joueur américain de baseball.
 Margaret Beckett (1943-?) est une femme politique britannique.
  (1948) est un chanteur, guitariste et compositeur anglais, membre du groupe Player.
 Ray Beckett est un ingénieur du son britannique.
 Samuel Beckett (1906-1989) est un poète, écrivain et dramaturge irlandais.
 Scotty Beckett (1929-1968), enfant acteur américain.
 Simon Beckett (1961-) est un écrivain britannique.
 William Beckett (1985-) est le chanteur du groupe punk américain The Academy Is.
 Mary Anne à Beckett (1815-1863), compositrice anglaise.
 Arthur William à Beckett (1844-1909), journaliste et intellectuel anglais.

Personnages de fiction 
 Beckett Fowl est un personnage de la série de romans Artemis Fowl.
 Carson Beckett est un personnage de la série télévisée Stargate Atlantis.
 Le Docteur Samuel Beckett est un personnage de la série télévisée Code Quantum.
 Kate Beckett est le personnage féminin principal de la série télévisée Castle.

Toponymes 
 Beckett, cratère sur la planète Mercure.
 Square Samuel-Beckett (Paris).

Cinéma 
 Beckett, film italo-brésilien de Ferdinando Cito Filomarino prévu pour 2021.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais